Прову́лок Я́блочкова — назва провулків у деяких населених пунктах України і Росії.

Провулок Яблочкова — провулок у місті Київ.

Провулок Яблочкова — провулок у місті Йошкар-Ола.
 У місті Тула:
 1-й провулок Яблочкова;
 2-й провулок Яблочкова;
 3-й провулок Яблочкова.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки